Verrotting, het uiteenvallen van dood organisch materiaal
 Rotten, de naam van de rivier de Rhône in het Duitstalige deel van het Zwitserse kanton Wallis
 John Lydon, ook Johnny Rotten, bekend als zanger van de Sex Pistols